Чаадаевка — село в Базарносызганском районе Ульяновской области. Входит в состав Сосновоборского сельского поселения.

География 
Населённый пункт расположен в 25 километрах к юго-западу от рабочего посёлка Базарный Сызган — административного центра района. Расстояние до Ульяновска — 149 километров.

Часовой пояс

История 
Первоначально село принадлежало предкам русского философа Пётра Яковлевича Чаадаева.

Население 

В 1914 году в населённом пункте насчитывался 261 двор. Население села в 1996 году — 64 человека, русские.

Инфраструктура 
Село разделёно на четыре улицы: Горная, Ерзовка, Зуевка, Сурки.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования «Базарносызганский район»

Населённые пункты Базарносызганского района